przesyłka kurierska
 przesyłka pocztowa
 przesyłka (rodzaje):
 przesyłka pobraniowa
 przesyłka krajowa
 przesyłka międzynarodowa